Па́вел Андре́ев: Андреев, Павел Александрович (род. 1992) — российский гандболист.
 Андреев, Павел Андреевич (род. 1944) — советский легкоатлет, действующий рекордсмен Украины в беге на 10 000 м.
 Андреев, Павел Аркадьевич (1880—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Андреев, Павел Васильевич (1898—1947) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Андреев, Павел Владимирович (род. 1978) — узбекистанский легкоатлет, чемпион Азии 2007 года.
 Андреев, Павел Дмитриевич (1903—1917) — участник Октябрьской революции.
 Андреев, Павел Захарович (1874—1950) — русский певец.
 Андреев, Павел Иванович (род. 1963) — российский актёр, радиоведущий, продюсер.
 Андреев, Павел Петрович (1843—1911) — русский адмирал, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Андреев, Павел Русланович (род. 1967) — петербургский предприниматель.
 Андреев, Павел Сергеевич (1869—1939) — российский архитектор.
 Андреев, Павел Фёдорович (1923—1944) — полный кавалер ордена Славы.
 Андреев, Павел Юрьевич (род. 1957) — российский архитектор.